Leloir est un nom de famille, notamment porté par (ordre alphabétique) :

 Alexandre-Louis Leloir (1843-1884), artiste peintre français ;
 Auguste Leloir (1809-1892), artiste peintre français ;
 Frédéric Leloir (1972-), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Pierre Leloir (1931-2010), photographe français ;
 Louis Leloir (1860-1909), acteur français ;
 Luis Federico Leloir (1906-1987), biochimiste argentin ;
 Maurice Leloir (1851-1940), illustrateur français ;
 Paul Leloir (1907-1992), homme politique français.
Léon Leloir (1907-1945), prêtre, écrivain et résistant belge.

Homonymie de patronyme